

Osoby 
 Brenda Schultz – tenisistka
 Carl Friedrich Schultz – botanik i mykolog
 Daniel Schultz – malarz
 George P. Shultz – sekretarz stanu USA 1982-1989
 Gustav Schultz (ok. 1825–1874) – niemiecki architekt działający w Poznaniu
 Harry Schultz – malarz
 Howard Schultz – amerykański biznesmen i przedsiębiorca, prezes firmy Starbucks
 Jan Schultz-Szulecki – polski historyk i prawnik
 Johann Schultz – polski lekarz i botanik
 Johann Gottlieb Schultz – polski lekarz i botanik
 Theodore Schultz – ekonomista amerykański, laureat Nagrody Nobla 1979
 Dwight Schultz – amerykański aktor

Okręty 
 „Max Schultz” – niemiecki niszczyciel

Zobacz też 
 Szulc
 Schulz (m.in. Bruno Schulz)